Fort Atkinson ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Fort Atkinson (Iowa), eine Ortschaft im Winneshiek County, im US-Bundesstaat Iowa
 Fort Atkinson (Wisconsin), eine Ortschaft im Jefferson County, im US-Bundesstaat Wisconsin

Außerdem trug ein historisches Fort in Nebraska diesen Namen:
 Fort Atkinson State Historical Park

Siehe auch:
 Fort Atkinson Water Tower